

Biologia 
 GGG – codone del codice genetico a cui corrisponde la glicina

Codici 
 ggg – codice ISO 639-3 della lingua gurgula

Letteratura 
 Il GGG – libro per ragazzi di Roald Dahl

Cinema 
Il GGG - Il grande gigante gentile –  film del 2016 diretto da Steven Spielberg

Sport 
 GGG – Gruppo Giudici di Gara nell'atletica leggera
 GGG – soprannome di pugile kazako Gennadij Gennadijevič Golovkin